

Astronomia 
 10092 Sasaki – asteroide della fascia principale

Personaggi immaginari 
 Johnny Sasaki – personaggio della serie di videogiochi Metal Gear ideata da Hideo Kojima

Persone 
 Akira Sasaki (1981) – ex sciatore alpino giapponese 
 Ayaka Sasaki (1996) – idol giapponese
 Ayumu Sasaki (2000) – pilota motociclistico giapponese
 Goro Sasaki (...) – astronomo giapponese
 Hayato Sasaki (1982) – calciatore giapponese
 Hirokazu Sasaki (1962) – ex calciatore giapponese
 Hitoshi Sasaki (1891-1982) – calciatore giapponese
 Isao Sasaki (1942) – cantante, paroliere, compositore, attore e doppiatore giapponese
 Kensuke Sasaki (1966) – ex wrestler giapponese
 Kōji Sasaki (1936) – ex calciatore giapponese
 Kuranosuke Sasaki (1968) – attore giapponese
 Masanao Sasaki (1962) – ex calciatore giapponese
 Mayu Sasaki (1993) – calciatore giapponese
 Minoru Sasaki (1893-1961) – generale giapponese
 Noriko Sasaki (1961) – fumettista giapponese 
 Norio Sasaki (1958) – allenatore di calcio ed ex calciatore giapponese
 Nozomi Sasaki (1988) – modella, attrice e cantante giapponese
 Ryūta Sasaki (1988) – calciatore giapponese
 Sadako Sasaki (1943-1955) – sopravvissuta ai Bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki del 6 agosto 1945 e 9 agosto 1945
 Sasaki Kojirō (1583-1612) – importante spadaccino giapponese
 Shirō Sano (1955) – attore e regista giapponese
 Shō Sasaki (1989) – calciatore giapponese
 Shō Sasaki (1982) – ex giocatore di badminton giapponese
 Shūji Sano (1912-1978) – attore giapponese